Schalwand steht für
Schalwand (Alpen) (), einen Berg in den Ötztaler Alpen
Schalwand (Beton), Bauelement
Siehe auch
Schallwand